Dali (deessa), deessa de la caça.
 Dali (Ta-li) és el nom d'una dinastia de Nan Chao, que també va donar nom al país
 Toponímia:
 Dali (Yunnan), ciutat de la Xina.
 Regne de Dali, antic regne bai al territori de la Xina.
 Dali (Xipre), poble de Xipre.